ESPNcricinfo é um site sobre críquete, considerado o maior sobre este esporte. Ele inclui notícias e artigos, placar ao vivo, e um amplo banco de dados de jogos e jogadores históricos do século XVIII até ao presente. Em 11 de junho de 2007, a ESPN anunciou que tinha comprado o Cricinfo do grupo Wisden.

Ligações externas 
 

Críquete
Sites